Bolesław I Srogi – książę czeski 935 – ok. 972
 Bolesław I Chrobry – władca Polski 992–1025
 Bolesław I Wysoki – książę śląski 1163–1201
 Bolesław I mazowiecki – książę mazowiecki 1233–1248
 Bolesław I cieszyński – książę cieszyński 1410–1431

Zobacz też 
 Bolko I
 Bolesław II
 Bolesław III
 Bolesław IV
 Bolesław V
 Bolesław – imię